Ирина Юрьевна Смирнова (по мужу - Бейнарович) (род. 19 февраля 1980, Арзамас-16, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российский продюсер, генеральный продюсер кинокомпании «Русское».

Биография 
В 2002 году окончила с красным дипломом Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ), переводческий факультет.

С 2001 по 2004 год работала исполнительным директором по учебным и специальным проектам в Российском центре «Практика» Нины Зверевой (г. Нижний Новгород).

В 2004—2005 годах училась в магистратуре Лондонского университета (Royal Holloway, University of London), Великобритания. Специализация: продюсирование кино и телевидения. Тема диссертации - «Управление творческими кадрами в телевизионном производстве».

В 2006 году, после возвращения из Великобритании, работала линейным продюсером и вторым режиссёром в компании «Амедиа».

С 2007 года — исполнительный, а затем, генеральный продюсер кинокомпании «Русское».

Продюсер более 200 телевизионных проектов (телевизионные фильмы, сериалы, мини-сериалы), среди которых «Склифосовский», «Дочки-матери», «Берёзка», «Торгсин», «Чёрная кошка», «Любка».

Примечания